Osoby noszące nazwisko Oppel:
 (Carl) Albert Oppel
 Kenneth Oppel
Inne:
 Dorsum Oppel – grzbiet na powierzchni Księżyca